Das Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 1996 wurde vom 23. Juli bis 2. August im Stone Mountain Park Tennis Center ausgetragen.

Titelverteidigerin war Jennifer Capriati. Das Finale bestritten Lindsay Davenport und Arantxa Sánchez Vicario, das Davenport in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel
1996
Tennisturnier in Stone Mountain (Stadt)
Tennisturnier 1996